Oxford steht für:

Orte:
 Oxford, Stadt im Distrikt Oxfordshire, England
 Oxford (Nova Scotia), Kanada
 Oxford (Ontario), Kanada 
 Oxford (Neuseeland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oxford (Alabama)
 Oxford (Arizona)
 Oxford (Arkansas)
 Oxford (Connecticut) 
 Oxford (Georgia)
 Oxford (Idaho)
 Oxford (Indiana) 
 Oxford (Iowa) 
 Oxford (Kansas) 
 Oxford CDP (Maine) 
 Oxford (Maine) 
 Oxford (Maryland) 
 Oxford (Massachusetts) 
 Oxford (Michigan) 
 Oxford (Mississippi) 
 Oxford (Missouri)
 Oxford (Nebraska) 
 Oxford (New Jersey) 
 Oxford (New York) 
 Oxford (Oxford, New York) 
 Oxford (North Carolina) 
 Oxford (Ohio) 
 Oxford (Pennsylvania) 
 Oxford (Wisconsin), im Marquette County 
 Oxford (Town), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin

Unternehmen:
 Oxford Instruments, britischer Gerätehersteller
 Oxford Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller aus Maine und Massachusetts
 Oxford Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller aus Pennsylvania
 Oxford Motor Cars & Foundries, kanadischer Automobilhersteller
 Oxford Semiconductor, Hersteller von Halbleiter-Chips 

Sonstiges:
 Oxford (Schuh), Schuhmodell für Herren
 Oxford (Gewebe), Baumwollgewebe in Gitterbindung
 Oxford (Schiff), Flaggschiff von Henry Morgan
 Oxford-Bewegung, religiöse Bewegung in der anglikanischen Kirche
 Oxford-Gruppe, religiöse Erneuerungsbewegung
 Oxford English Dictionary, englisches Wörterbuch
 Airspeed Oxford, britisches Schulflugzeug
 University of Oxford, Universität in Oxford, Oxfordshire
 Oxford Brookes University, Universität in Oxford, Oxfordshire

Oxford ist der Name oder  Familienname folgender Personen:
 John of Oxford († 1200), Bischof von Norwich
 Kelly Oxford (* 1977), kanadische Autorin und Bloggerin
 Reece Oxford (* 1998), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 The Oxford
 Oxford Historic District
 Oxford Mountain
 Oxfordium, Zeitalter in der Erdgeschichte